Нью́тон () — топонімічне англійське та шотландське прізвище, що походить від топоніма  («Нове місто»). Оскільки топонім поширений в Англії, Шотландії й Уельсі, то багато не пов'язаних між собою родин носять таке прізвище.

Відомі носії:
 Альфред Ньютон (; 1829—1907) — англійський зоолог та орнітолог. Брат Едварда Ньютона.
 Вейн Ньютон (;  1942) — американський співак, актор і конферансьє.
 Гельмут Ньютон (, ; 1920—2004) — німецький та австралійський фотограф і фотохудожник.
 Г'юї Персі Ньютон (; 1942—1989) — афроамериканський революціонер, співзасновник партії «Чорна пантера».
 Джун Ньютон (; 1923—2021) — австралійська акторка, модель та фотограф. Дружина Гельмута Ньютона.
 Едвард Ньютон (; 1835—1897) — британський колоніальний адміністратор та орнітолог. Брат Альфреда Ньютона.
 Едді Ньютон (;  1971) — англійський футболіст і тренер.
 Ісаак Ньютон (; 1643—1727) — англійський фізик.
 Карлос Ньютон (;  1976) — канадський спортсмен, професійний боєць змішаних бойових мистецтв.
 Кетрін Ньютон (;  1997) — американська акторка.
 Кіт Ньютон (; 1941—1998) — англійський футболіст.
 Кріс Ньютон (;  1978) — британський велогонщик, олімпійський медаліст (2000, 2004, 2008).
 Леонард Ерік Ньютон (; 1936) — ганський ботанік.
 Лілі Ньютон (; 1893—1981) — британський ботанік.
 Майкл Ньютон (; 1931—2016) — американський гіпнотерапевт.
 Міка Ньютон ( 1986) — сценічне ім'я української співачки Оксани Стефанівни Грицай.
 Олівія Ньютон-Джон (;  1948) — англійська й австралійська співачка, акторка.
 Тенді Ньютон (;  1972) — британська акторка.

Інше 
 Клан Ньютон () — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Примітки